Ле́кма́ — топоним:

Реки 
 Лекма́ — река в Кировской области, приток Вятки.
 Лекма́ — река в Кировской области, приток Летки.
 Ле́кма — река в Удмуртии, приток Чепцы.

Топоним 
 Лекма — село, Слободской район, Кировская область, Россия

См. также 
 Усть-Лекма